2 miejscowości w Polsce: 
 Rzężawy – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Goszczanów 
 Rzężawy – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin